Xiaotingia zhengi — вид вимерлих  плазунів з родини Archaeopterygidae, близький до археоптерикса.

Опис 

Виявлені у відкладеннях  юрського періоду в  Китаї (повіт Цзяньчао, Tiaojishan Formation, провінція Ляонін на північному сході Китайської народної республіки). Опис зроблено по голотипу, що зберігається в Shandong Tianyu Museum of Nature (№ 27-2), що складається з майже повного скелета (з пазурами на передніх кінцівках і екстремально довгими середніми та крайніми фалангами пальців передніх кінцівок, що може свідчити про наявність крил), включаючи череп (з гострими зубами, як у динозаврів, але не дзьобом, як у птахів). Вік знахідки становить 161-145 мільйонів років.

Вид Xiaotingia zhengi був описаний китайськими палеонтологами Сюй Сіном з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології (Institute of Vertebrate Palaeontology and Palaeoanthropology, Пекін), You Hailu , Du Kai і Han Fenglu в 2011 році і названий на честь Zheng Xiaoting.

Філогенія 
Кладистичний аналіз, проведений китайськими палеонтологами, показав, що Xiaotingia формує  кладу разом з Archaeopteryx, Dromaeosauridae і Troodontidae з виключенням інших форм, які традиційно розглядаються як птахи. Більше того, вони не вважають їх повноцінними птахами і включають до складу Deinonychosauria, так як вони більше схожі на Велоцираптора та Мікрораптора, ніж на ранніх птахів. Таким чином, згідно з цими даними, археоптерикс більше не є найдавнішим птахом (традиційний погляд), або хоча б ранньою предковою їх формою, але являє собою (разом з новим видом Xiaotingia zhengi) паралельну тупиковій гілці на загальному стовбурі динозаврів. Найближчим родичем для Xiaotingia zhengi розглядається рід Anchiornis, з яким вони утворюють сестринську кладу. Автори висувають гіпотезу, за якою Археоптерикс, Xiaotingia і Anchiornis представляють окрему гілку в межах дейноніхозаврів, віддалену від іншої, яка об'єднує дромеозавридів і троодонтидів.

Кладограма за даними Xu et al., 2011:

Однак ретельніший філогенетичний аналіз Michael S. et al., з включенням в матрицю Xiaotingia не підтвердив розміщення археоптерикса серед дейнонихозаврів: археоптерикс зайняв звичне положення як базальний птах. Michael S. et al. стверджують, що скелетні особливості, які ріднять археоптерикса з дейнонихозаврами, є головним чином результатом конвергентної еволюції; в той час як перелік особливостей, що пов'язують археоптерикса з ранніми птахами, включає менше число конвергентних ознак. Обидві команди відзначають, що у світлі опису нових екземплярів, таких як Anchiornis і Xiaotingia, морфологічний кордон між птахами та їх родичами стає все більш хитким і провести відмінність між групами стає все складніше..

Примітки

Посилання 
 Archaeopteryx більше не є першоптахом 

Вимерлі тварини, описані 2011
Целурозаври
Динозаври юрського періоду
Перехідні форми
Динозаври Азії